Ambrogio ist die italienische Form des männlichen Vornamens Ambrosius:
 Ambrogio Agius (1856–1911), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Ambrogio Bianchi (1771–1856), Kardinal und Generalabt der Kamaldulenser
 Ambrogio Calepino (1440–1509), Lexikograph
 Ambrogio Casati (1897–1977), futuristischer Maler und Bildhauer
 Ambrogio Contarini († 1499), venezianischer Diplomat
 Ambrogio Fogar (1941–2005), Abenteurer und Autor, Rallyefahrer
 Ambrogio Foppa, genannt Caradosso (* 1445 oder 1452; † 1527), Medailleur und Goldschmied
 Ambrogio Lorenzetti (* um 1290; † um 1348), Maler
 Ambrogio Marchioni (1911–1989), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Ambrogio Molteni, Drehbuchautor
 Ambrogio Morelli (1905–2000), Radrennfahrer
 Ambrogio Portalupi (1943–1987), Radsportler
 Ambrogio de Predis (* um 1455; † nach 1508), Maler
 Ambrogio Ravasi (1929–2020), römisch-katholischer Bischof
 Ambrosio Spinola (1569–1630), spanischer Grande und Heerführer im Achtzigjährigen Krieg
 Ambrogio Spreafico (* 1950), Bischof des römisch-katholischen Bistums Frosinone-Veroli-Ferentino
 Ambrogio Squintani (1885–1960), römisch-katholischer Bischof
 Ambrogio Traversari (1386–1439), Humanist und Theologe

Siehe auch:
 Sant’Ambrogio